Die Christi-Geburt-und-Bartholomäus-Kirche (poln. Kościół Narodzenia Pańskiego i św. Bartłomieja Apostoła) in Krakau ist eine katholische Holzkirche an der ul. Klasztorna 4 im Stadtteil Mogiła im Bezirk Nowa Huta unweit des  Zisterzienserklosters Mogila.

Geschichte 

Die Kirche wurde 1328 von der  Zisterziensern als Pfarrkirche für die örtliche Bevölkerung gebaut. 1466 wurde sie von Maciej Mączka ausgebaut. 1740 wurde das Innere der Kirche barockisiert.

Weblinks 

 Pfarrei

Kirchengebäude im Erzbistum Krakau
Christi-Geburt-Kirche
Christi-Geburt-Kirche
Christi-Geburt-Kirche
Pfarrkirche in Polen
Lazaristenkirche
Gotische Kirche
Holzkirche in Polen
Erbaut in den 1320er Jahren
Barockisierte Kirche
Nowa Huta
Kirchengebäude in Europa